Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2000, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Gastón Etlis che ha battuto in finale Agustín Calleri 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Álex López Morón (quarti di finale)

 Agustín Calleri (finale)
 Julián Alonso (secondo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2000